O VLS Delta foi uma variante do foguete brasileiro VLS proposto pelo Programa Cruzeiro do Sul com base no VLS Gama. Ele seria voltado para missões geoestacionárias, com capacidade de lançamento para cargas de cerca de 2.000 kg em órbitas de transferência geoestacionária. Mas como o Programa Cruzeiro do Sul encontra-se atualmente praticamente congelado, provavelmente esta varante não será desenvolvida.

Características 
O VLS Delta usaria a configuração do VLS Gama, mas com a adição de um par de propulsores auxiliares de combustível líquido, com 40 toneladas cada. Seria o primeiro passo em direção ao lançamento de satélites em órbitas geoestacionárias. O mesmo poderia ser capaz de colocar 2.000 kg em órbita de transferência geoestacionária (GTO).

Ver também 
 VLS-1
 VLS Alfa
 VLS Beta
 VLS Gama
 VLS Epsilon

Programa espacial brasileiro
Veículos lançadores de satélites
Foguetes e mísseis